Юго-Западный регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от географического положения. Центр региона — город Охрид.

Юго-Западный регион включает 13 общин, расположенных в юго-западной части страны. Крупнейшими городами являются Охрид, Кичево, Струга и Дебар. По результатам переписи 2002 года в общинах Юго-Западного региона проживают 221 546 жителей. Общая площадь общин региона — 3278 км².

Этнический состав населения региона согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии